ЯМБ — язык программирования, разработанный в конце 1970-х годов в СССР. Использовался на машинах ЭБМ Искра-554, Искра-555, Искра-2106, Нева-501. ЯМБ — сокращение слов Язык Машин Бухгалтерских.

Другая версия этого происхождения названия языка ЯМБ - это инициалы руководителя группы его разработки, Ярошевской Марины Борисовны (С 1965 года работает в специальном конструкторском бюро вычислительной техники (СКБ ВТ) «Искра»; с 1992 года — генеральный директор. Председатель Совета директоров. Заслуженный машиностроитель Российской Федерации и Почетный машиностроитель. Выпускник ЛИТМО (1964).).

Кроме использования в вышеуказанных машинах язык ЯМБ входил также к комплект поставки IBM PC/XT-совместимой ПЭВМ "Искра 1030.11"

Знаки языка 
В ЯМБе используется (ДКОИ) азбуки из кириллических и латинских прописных букв:
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Ь Э Ю Я
D G F I J L N Q R S U V W Z.

В ЯМБе знаки, совпадающие в латинском и русском алфавите, объединены. Такой подход позволял не «скакать» из латинского алфавита на кириллицу.

Десятичные цифры:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Логические условия: 
=, >, ≥, <, ≤.

Пример программы на языке ЯМБ 

Текст программы "обработки простейшего счёта" по программным строкам:

РПС1 Д1П4 РДК0Д3А0 ; 0 → Р2 РГ 200 040 102 082 122; ТАБ1 /0001/ ТК ВЫВ ППС1

РПС2 Д1П4 ТАБ1 /0001/(ТК ВЫВ)2 НБ→Р0 ◇ВЫВ - НБ→Р1 ВЫВ Р0 ХР1  НР2 ВЫВ ППС2

РПС3 Д1П4 ТАБ1 /0001/ "ИТОГО" ВЫВ ТАБ5 Р2→Р0 ◇ВЫВ◇

РПС4 Д1П4 ТАБ1 /0001/ ТК ВЫВ ПГ ПГ НБ→Р1 ◇ВЫВ% Р0 % Р1 НР2 ВЫВ ППС4

РПС5 Д1П4 ТАБ1 /0001/ "ВСЕГО" ВЫВ ТАБ5 Р2 ◇ВЫВ* ППС1

Литература по языку ЯМБ 

 Заворотный В.И. Программирование на языке ЯМБ. - М.: Финансы и статистика, 1984. -  
Волков В.Г., Лозенцвак Д.Л., Шакиров М.А. Решение экономических задач на машинах "Искра-524/534" - М.: Статистика, 1980 г.  
Ярошевская М.Б., Беручка Ю.И., Бутрин Б.П. и др. Электронная бухгалтерская машина "Искра-554". - М.: Финансы и статистика, 1981 . 
Илюкович А.А., Свирид Г.П. Микро-ЭВМ и распределенная обработка информации. - Мн.: Университетское, 1990.  
Катаев Е.А. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт ЭБМ "Искра-2106" и ЭБТ "Нева-501" - М.: машиностроение, 1987. 
ЯМБ 1.0. Руководство программиста. Искра-1030. (Формат - Кириллица (ISO))

Примечания 

Языки программирования с русскими ключевыми словами

Предметно-ориентированные языки программирования